Gösta Berlings saga kan syfta på:

 Gösta Berlings saga – en roman från 1891 av Selma Lagerlöf
 Gösta Berlings saga (film) – en svensk filmatiseringar av romanen från 1924
 Gösta Berlings saga (TV-serie) – en svensk TV-serie i tre delar från 1986 baserad på romanen
 Gösta Berlings Saga (musikgrupp) – ett svenskt instrumentalt och progressivt rockband från Stockholm

Se även
 Kavaljererna på Ekeby – opera från 1925 baserad på romanen